Джоркаефф — фамилия. Известные носители:
 Джоркаефф, Жан (род. 1939) — французский футболист.
 Джоркаефф, Оан (род. 1997) — французский футболист. Сын Юрия Джоркаеффа.
 Джоркаефф, Юрий (род. 1968) — французский футболист. Чемпион мира и Европы. Сын Жана Джоркаеффа.